Ги́мли () — немецкая фамилия:

 Гимли, Август Фридрих Карл (1811—1885) — немецкий химик и минералог, сын Карла Густава Гимли
 Гимли, Иоганн Фридрих Вильгельм (1769—1831) — прусский чиновник
 Гимли, Карл Густав (1772—1837) — немецкий хирург и офтальмолог, младший брат Иоганна Фридриха Вильгельма Гимли
 Гимли, Эдгар (1839—1905) — прусский чиновник
 Гимли, Эрнст Август Вильгельм (1800—1881) — немецкий физиолог и анатом, сын Карла Густава Гимли

См. также 
 Гимли
 Планёр Гимли
 Гимли (Манитоба)